Томмі Фленаган ():
 Томмі Фленаган (1930—2001) — американський джазовий піаніст.
 Томмі Фленаган (1965) — британський актор театру і кіно.